Кайта́гский район (кайт. Хайдакьан ххаӏр, , ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Маджалис.

География 
Район расположен на юго-востоке современного Дагестана, в восточной части горного Дагестана. Граничит на севере с Каякентским, на востоке — с Дербентским, на юге — с Табасаранским, на юго-западе — с Агульским, на западе — с Дахадаевским, на северо-западе — с Сергокалинским районами республики. Площадь территории — 678,24 км².

История 
Образован Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. на территории бывшего Кайтаго-Табасаранского округа. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. образован Кайтагский сельский район с включением в его состав территории упраздненного Дахадаевского района. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 34,39 тыс. чел.
 2035 — 37,3 тыс. чел.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Кайтагский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 16 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 45 сельских населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
Сёла Абдашка, Биркли, Гурмиша, Цибарчи и другие были переселены в 1944 году в Шурагатский район. После возвращения в 1957 году многие сёла так и не были восстановлены.

 1970-е г. — Сулипа, Тама

Экономика 
Промышленность района представлена ООО «Маджалисским консервным заводом», МУП «Кайтаг — вино», Джибахнинским винзаводом, винзаводом ГУП «Комсомольский» и асфальтным заводом и д.р. В настоящее время Маджалисский консервный завод не работает из-за недостатка оборотных средств.

Основной отраслью производственной сферы района, в которой занято более половины трудоспособного населения — сельское хозяйство. Общая площадь под сельхозугодья составляет 34299 га. Район специализируется на выращивании винограда, плодов, зерна, овощей и картофеля. Из общей площади с/х угодий виноградники и сады занимают 1726 га, или 5 %, а по производству винограда и плодов от общего объёма продукции составляет более 53 %.

Природные ресурсы 
Имеется большой запас известняка (строительный камень), кирпично-черепичных глин и химического сырья на Маджалисском месторождении, камни строительные (бутовый камень). Район богат лесами. В лесах в основном растут ценные породы деревьев.

Достопримечательности 
На территории района расположены 3 лагеря для отдыха детей, 64 памятника архитектуры, 44 памятника истории, 26 памятников искусства и культуры и 49 памятников археологии (каменный склеп, грунтовый могильник, относящийся к I в. до н. э., арочный мост, сигнально-сторожевая башня XVI в. и многое другое.)

См. также 
 Кайтагская вышивка
 Кайтагцы
 Кайтагский язык
 Кайтагское уцмийство

Примечания

Ссылки

Комментарии 
Комментарии